Neofyt (z řec. neos – nový a fyton, rostlina, případně živý tvor) může znamenat: 
 Nepůvodní rostlinný druh, v Evropě zavlečený po roce 1492. Některé neofyty jsou velmi užitečné (brambor, rajče jedlé), některé se však mohou stát invazními druhy, které ohrožují stabilitu ekosystémů.
 Neofyt nebo neofyta znamená nováčka, v některých křesťanských církvích nově pokřtěného.
 V pravoslavných církvích časté klášterní jméno mnichů.

Odkazy

Literatura
 Ottův slovník naučný, heslo Neofyt. Sv. 18, str. 189

Reference